Мисс Азия — конкурс красоты среди женщин, проживающих в азиатских странах, проводится с 1968 года. С 1984 года полное название конкурса звучит как «Мисс мира Азиатско-Тихоокеанского региона» .

На конкурсе периодически возникают скандалы: организаторы отобрали короны у победительниц 2005 () 2011 (), 2014 () годов.

Кроме того, в 2011 году сразу несколько участниц покинули конкурс, обвинив организаторов в плохих условиях содержания и распределении на первые места участниц, согласившихся на секс с ними, а 2014 году декоронованная Ме Мьа Но сообщила, что организаторы требовали от неё пройти множество пластических операций.

Победительницы конкурса

Примечания 

Конкурсы красоты